Еле́на Бело́ва:
 Белова, Елена Дмитриевна (Новикова; род. 1947) — советская фехтовальщица на рапирах.
 Белова, Елена Павловна (Белова-Кальянова; род. 1965) — советская и российская биатлонистка.